Das Adjektiv österreichisch bezieht sich auf
 allgemein die Republik – und ihre politischen Vorgänger – Österreich
 die österreichische Identität
 eine Sprachvarietät des Deutschen,  österreichisches Deutsch
 die in Österreich gesprochenen bairischen und alemannischen Dialekte

Siehe auch:

 Österreich (Begriffsklärung)
 Österreicher